

Нова Васильєвка — присілок, Ставропольський район, Самарська область
 Нова Васильєвка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Нова Василівка